Tartan ist:

 Tartan (Assyrien), der Titel für den Oberfeldherrn im assyrischen Heer (siehe 2 Kön 18,17; Jes 20,1).
 Tartan (Muster), ein Webmuster, insbesondere für Kilts und andere „schottische“ Kleidungsstücke
 Tartan (Oberflächenbelag), ein synthetischer Oberflächenbelag für Sportanlagen (z. B. Tennisplatz, Bolzplatz, Laufbahn)
 eine Kleber-Produktlinie von 3M